Hebich ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Hebich (* 1972), deutscher Politiker, Oberbürgermeister der Stadt Frankenthal
 Samuel Hebich (1803–1868), deutscher Missionar in Indien

Siehe auch:
 Hebisch